Con il nome di Gertrude di Sassonia si identificano:
Gertrude di Sassonia (1030 circa – 1113), nota anche come Gertrude Billung, figlia di Bernardo II, duca di Sassonia e di Elika di Schweinfurt, andata sposa (1050 circa) prima a Fiorenzo I, conte d'Olanda, e successivamente a Roberto I delle Fiandre;
Gertrude di Sassonia (1115 – 1143), nota anche come Gertrude di Supplimburgo, figlia dell'imperatore Lotario II e della di lui consorte Richenza von Northeim, andata sposa nel 1127 ad Enrico l'Orgoglioso (1108-1139) e nel 1142 ad Enrico II di Babenberg.